Three Blind Mice ist der Originaltitel der Filme:

 Blutige Indizien – Das Spiel mit dem Tod mit Brian Dennehy und Mary Stuart Masterson aus dem Jahr 2001
 Three Blind Mice – Mord im Netz mit Edward Furlong aus dem Jahr 2003

Three Blind Mice steht ferner für:

 Three Blind Mice, Kinderreim aus dem anglo-amerikanischen Raum
 Three Blind Mice (Plattenlabel), veröffentlicht seit 1970 japanischen Jazz